Уи́льям Бо́ррер (, 1781—1862) — британский ботаник и садовод, член Лондонского королевского общества (FRS) с 1835 года.

Биография 
Родился 13 июня 1781 года в деревне Хенфилд графства Суссекс в семье землевладельца Уильяма Боррера и его супруги Мэри, в девичестве Линдфилд. Некоторое время учился в школах в Херстпирпойнте и Каршолтоне, затем получал домашнее образование. С юности Боррер работал на отцовской ферме, верхом на лошади исследовал растительность Суссекса, одновременно снабжая фуражом базировавшиеся там воинские части. Через военных лиц он познакомился с Джозефом Бэнксом, Доусоном Тёрнером, Уильямом Джексоном Гукером.

В 1810 году Боррер путешествовал с Гукером по Шотландии, также ездил с ним в Нормандию. Боррер хотел собрать максимальное число видов британских, а также морозоустойчивых экзотических растений у себя в саду, в его коллекции было до 6660 видов.

28 марта 1810 года Уильям Боррер женился на Элизабет Холл, дочери банкира Натаниела Холла. У них было пять дочерей и три сына.

С 1805 года Боррер был членом Лондонского Линнеевского общества, в 1835 году был избран членом Лондонского королевского общества. Также он состоял в .

Скончался Уильям Боррер в своём доме в Хенфилде 10 января 1862 года.

Некоторые научные работы 
 Turner, D.; Borrer, W. (1839). Specimen of a lichenographia britannica. 240 p.

Роды, названные в честь У. Боррера 
 , nom. cons. [= ]

Литература 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Ботаники XIX века
Микологи Великобритании
Лихенологи
Альгологи
Члены Лондонского королевского общества
Члены Лондонского Линнеевского общества